Pinarik (Sosa), een plaats in Indonesië
Pinarik (Dolok Sigompulon), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing